W tabeli przedstawiono polskich obywateli na stanowiskach w organizacjach międzynarodowych i instytucjach finansowych. Kolorem zielonym wyróżniono aktualnie pełnione kadencje.

Liga Narodów 
Sędziowie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej:

Komisja Epidemiologii

Organizacja Zdrowia Ligi Narodów

Narody Zjednoczone, ONZ 

Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości:

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ:

Przewodniczący Amerykańsko-Irańskiego Trybunału ds. Roszczeń:

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, UNICEF

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, FAO

UNESCO

Światowa Organizacja Morska

Światowa Organizacja Meteorologiczna

Światowa Organizacja Turystyczna, UNWTO

Międzynarodowy Trybunał Karny 
Sędziowie:

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW

Bank Światowy

Światowa Agencja Antydopingowa, WADA

Pakt Północnoatlantycki, NATO

Rada Europy 
Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego:

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE 
Urzędujący Przewodniczący:

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, EBOR 
Wicedyrektor:

Dyrektorzy wykonawczy:

Europejska Agencja Kosmiczna, ESA

Europejska Organizacja Komunikacji Satelitarnej, EUTELSAT IGO

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, AIIB

Międzynarodowa Organizacja Łączności Kosmicznej „Intersputnik”

Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej 
członkowie Zarządu:

Rada Państw Morza Bałtyckiego 
Dyrektorzy Stałego Sekretariatu Międzyanarodowego

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 
Dyrektorzy wykonawczy:

Zobacz też 
 Polacy w instytucjach Unii Europejskiej

Przypisy 

Polityka zagraniczna Polski